Cameron Crestani – calciatore australiano
 Fabrizio Crestani – pilota automobilistico italiano
 Giulia Crestani – ex cestista italiana
 Lucia Crestani – soprano, insegnante di canto italiana
 Marco Crestani – compositore e direttore di coro italiano